Bedell es un apellido, que puede hacer referencia o estar asociado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Bob Bedell (1944-2015) , también conocido como Robert George "Bob" Bedell, deportista estadounidense, jugador de baloncesto.
 Walter Bedell Smith (1895-1961), también conocido como Walter Bedell "Beetle" Smith, general del Ejército de Estados Unidos, que sirvió como jefe del equipo del general Dwight D. Eisenhower en el cuartel general de los Aliados, durante la campaña de Túnez y la invasión aliada de Italia; además, fue embajador de Estados Unidos ante la Unión Soviética.